Partido Republicano Progressista (1945) — extinto, fundado em 1945 no Brasil
 Partido Republicano Progressista (1989) — extinto, fundado em 1989 no Brasil
 Partido Republicano Progressista (Turquia) — extinto, existente entre 1924 e 1925

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações